Marek Hrivík (né le  à Čadca en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2008-2009, il évolue avec l'équipe de Slovaquie junior dans l'Extraliga, l'élite slovaque. Il est choisi en trente-quatrième position de la sélection européenne 2009 de la Ligue canadienne de hockey par les Wildcats de Moncton. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Wildcats remportent la Coupe du président 2010. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné au cinquième tour, en cent-dix-huitième position par le Barys Astana. En 2012, il passe professionnel avec le Whale du Connecticut dans la Ligue américaine de hockey. Ses performances lui permettent de signer un contrat avec les Rangers de New York de la Ligue nationale de hockey le . Le , il joue son premier match dans la LNH face aux Red Wings de Détroit.

Carrière internationale 
Il a représenté la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 durant lesquels la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Slovaquie U20 || Extraliga || 34|| 8|| 6|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 66|| 26|| 29|| 55|| 14|| 21|| 5|| 12|| 17|| 8
|-
| 2010|| Wildcats de Moncton || C. Memorial|| -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 59|| 38|| 41|| 79|| 18|| 4|| 0|| 6|| 6|| 11
|-
| 2011-2012|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 54|| 29|| 41|| 70|| 8|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2011-2012 || Whale du Connecticut || LAH || 8|| 1|| 0|| 1|| 0|| 9|| 5|| 4|| 9|| 10
|-
| 2012-2013 || Whale du Connecticut || LAH || 40|| 7|| 19|| 26|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 74|| 13|| 14|| 27|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 72|| 12|| 21|| 33|| 12|| 15|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
|2015-2016|| Wolf Pack de Hartford || LAH ||68 || 12 || 29 || 41 || 18 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016|| Rangers de New York || LNH ||5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 56 || 16 || 24 || 40 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Rangers de New York|| LNH || 16 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Heat de Stockton ||LAH ||32 ||11 ||19 ||30 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Flames de Calgary ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 26|| 8|| 7|| 15|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Leksands IF || SHL || 46|| 12|| 18|| 30|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Leksands IF || SHL || 44|| 14|| 37|| 51|| 26|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2021-2022 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 44|| 9|| 14|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Leksands IF || SHL || || || || || ||

| 24 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2008 || align=left| Slovaquie U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| -2|| align="left"| 
|-
| 2009 || align=left| Slovaquie U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| -2|| align="left"|
|-
| 2009 || align=left| Slovaquie U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 2|| 3|| 5|| 0|| -4||align="left"| 
|-
| 2011 || align=left| Slovaquie U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 0|| 2|| 2|| -2|| align="left"|
|-
| 2014 || align=left| Slovaquie || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left|
|-
| 2021 || align=left| Slovaquie || align=left| Championnat du monde || 7 || 2 || 4 || 6 || 0 || 7 || align=left|
|-
| 2022 || align=left| Slovaquie|| align=left|Jeux olympiques || 7|| 2|| 2|| 4|| 2|| -1|| align=left|  Médaille de bronze

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1991
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Barys Astana
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Leksands IF
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022